Cartago kan syfta på:

Colombia
 Cartago, Colombia – en kommun i Valle del Cauca
 San Pedro de Cartago (kommun i Colombia) – en kommun i departementet Nariño
 Cartago (ort) – en ort i departementet Cauca

Costa Rica
 Cantón Central de Cartago – en kanton 
 Cartago (provins) – en provins  i Costa Rica
 Cartago, Costa Rica – en stad i Costa Rica

Se även
 Carthago – en arkeologisk plats i Tunisien, se Karthago